Sachsenhausen kan syfta på:

Platser

I Tyskland 
Sachsenhausen, Frankfurt am Main – stadsdel i Frankfurt am Main, Hessen.
Sachsenhausen, Alzenau – tidigare ort utanför Wilmundsheim (numera Alzenau) i Bayern, idag sammanväxt med Alzenau.
Sachsenhausen, Biedenkopf – stadsdel i Biedenkopf, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen.
Sachsenhausen, Egling – ort i kommunen Egling, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern.
Sachsenhausen, Giengen – stadsdel i Giengen an der Brenz, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg.
Sachsenhausen, Gilserberg – ort i kommunen Gilserberg, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen.

Sachsenhausen, Oranienburg – stadsdel i Oranienburg, Landkreis Oberhavel, Brandenburg.
KZ Sachsenhausen – koncentrationsläger i dåvarande orten Sachsenhausen vid Oranienburg, se Sachsenhausen (koncentrationsläger).
Speziallager Nr. 7 Sachsenhausen – sovjetiskt interneringsläger i Oranienburg 1945-1950.

Sachsenhausen, Pfeffenhausen – ort i köpingen Pfeffenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
Sachsenhausen, Thüringen – tidigare kommun i Landkreis Weimarer Land, Thüringen.
Sachsenhausen, Waldeck – stadsdel i staden Waldeck, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen.
Sachsenhausen, Wertheim – stadsdel och tidigare kommun i staden Wertheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg.

I Rumänien 
Sachsenhausen – det tyska namnet på byn Săsăuș, belägen i kommunen Chirpăr i distriktet Sibiu.

Efternamn 
von Sachsenhausen – tysk adelssläkt.